Claude Massu (1947-), historien de l'art et traducteur français ;
 Jacques Massu (1908-2002), général français ;
 Nicolás Massú (1979-), joueur de tennis chilien.
 Philippe Massu (1952-2013), skipper français ;